Mönäyvär Saadetdin (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1952, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1952-1953 || Ilves Tampere || SM-sarja ||9 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1953-1954 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||1 ||3 ||4 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1934
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace